Диасамидзе () — грузинский княжеский род, происходящий из Кахети, известный с 1443 года. Род входит в «Кавказский гербовник» В. Цихинского.

Известные представители фамилии 
 Евдемоз I Диасамидзе — Католикос Иберийский Грузинской православной церкви (1630—1638 гг.)
 Иоан VII Диасамидзе — Католикос Иберийский Грузинской православной церкви (1687—1691, 1696—1700 гг.)
 Эвдемоз II Диасамидзе — Католикос Иберийский Грузинской православной церкви (1700—1703 гг.)
 Диасамидзе, Михаил Степанович — Герой Советского Союза;
 Тамас Диасамидзе — депутат парламента Грузии, член политического движения «Наша Аджара»;
 Ниаз Диасамидзе — грузинский певец, автор-исполнитель (работает в стиле reggae и folk-rock), лидер группы «33-А», награждён грузинским президентским орденом Сияние

Литература 
 
 Дворянские роды Российской Империи. — Т. 4 — М., 1998. Авторы-составители: Думин С., князь Чиковани Ю., Гребельский П., Катин-Ярцев М., Шумков А.
 Гулордава Д. А. «Кавказский Гербовник» В. Цихинского // Гербовед. — № 44. — С.75 −87.

Примечания

Ссылки 
 Дворянские роды Российской Империи, сайт А. Краснолуцкого
 Кавказский гербовник В. Цихинского

Князья Грузии
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы